Славянин может означать:
 Славянин — принадлежность к крупнейшей в Европе этноязыковой общности.
 Славянин — село.
 Фома Славянин (около 760 — 823) — вождь одного из самых крупных народных движений Византии (началось в 821 — 825 годы).
 Славянина, Ольга Андреевна (19?? — 1989) — собирательница русского фольклора, автор-составитель сборника «Севские частушки» (1984 год).
 «Славянин» — российский журнал XIX века.

См. также 
 Славяне

Примечания